Klasična gimnazija u Splitu (1817.), javna Klasična gimnazija u Splitu, Klasična gimnazija Natko Nodilo
Nadbiskupijska klasična gimnazija "Don Frane Bulić" Split
Franjevačka klasična gimnazija u Splitu